Александр Стевен:
 Стевен, Александр Александрович (1879—1920) — земской деятель Таврической губернии.
 Стевен, Александр Христианович (1844—1910) — российский государственный деятель, действительный статский советник.